Shax-î Segrme kan syfta på följande platser:

Irak 

 Sāgirmah Dāgh, bergskedja, Sulaymaniyya, 
 Jabal Sagirmah (berg i Irak, lat 35,32, long 45,30), Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar